Aliseda puede referirse a:

 El terreno poblado de alisos, también llamado alisar o alisal.
 El municipio español de Aliseda en la provincia de Cáceres.
 El municipio español de La Aliseda de Tormes en la provincia de Ávila.